Lawrence Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Lawrence Airport (Florida)
 Lawrence Airport (Oklahoma)
 Lawrence Airport (Pennsylvania)